Gerald George McNeil, dit Gerry McNeil, (né le  à Québec au Canada et mort le  à Montréal également au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Il a remporté deux coupes Stanley avec les Canadiens de Montréal.

Biographie 
McNeil reçoit une invitation pour le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal alors qu'il n'a que 17 ans ; cependant, la direction du club porte son choix sur Bill Durnan. McNeil reste dans la ville de Montréal et évolue pour l'équipe des Royaux de Montréal. Entre 1943 et 1950, il s'entraîne régulièrement avec l'équipe de la LNH mais il ne connaît ses premiers matchs dans la grande ligue qu'au cours de la saison 1947-1948.

Au cours de la saison 1953-1954, McNeil est progressivement remplacé dans les buts de l'équipe par Plante. Ce dernier est ainsi titularisé lors des premiers matchs des séries de 1954. Les Canadiens sont opposés aux Red Wings de Détroit en finale mais après quatre matchs, Irvin décide de remettre McNeil dans les buts de son équipe ; malgré un blanchissage 1-0 lors du cinquième match puis une victoire 4-1, les Red Wings l'emportent de la septième date sur le score de 2-1. 

À la suite de cette saison, McNeil, qui n'a que 28 ans, prend sa retraite de la LNH.

Références

Bibliographie 
 

Naissance en avril 1926
Naissance à Québec
Décès en juin 2004
Décès à Montréal
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Champion de la Coupe Stanley
Joueur québécois de hockey sur glace
Décès à 78 ans